Illinka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Marjinka, siehe Illinka

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Illinka (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Illinka (Saky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Illinka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Illinka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Illinka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Illinka (Antrazyt)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Illinka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Illinka (Biljajiwka)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Illinka (Bachmut)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Illinka (Kachowka)